Dukana může být:

 Dukana (sídlo) – sídlo v Keni
 Dukana (sopka) – vulkanické pole na hranicích Keni a Etiopie